Xaltianguis kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xaltianguis, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 Xaltianguis, Puebla, Izúcar de Matamoros,